Пока́щов () — село на Украине, находится в Киверцовском районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0721885401. Население по переписи 2001 года составляет 633 человека. Почтовый индекс — 45253. Телефонный код — 3365. Занимает площадь 2,839 км².

Адрес местного совета 
45253, Волынская область, Киверцовский р-н, с. Покащов, ул. Жовтневая, 103

Ссылки 
 Покащов на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Киверцовского района